Витольд Зиая (, 16 ноября 1940, Семяновице-Слёнске, Польша) — польский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник, тренер.

Биография 
Витольд Зиая родился 16 ноября 1940 года в польском городе Семяновице-Слёнске.

Окончил профессиональное училище по специальности телемеханика.

В 1952—1972 годах играл в хоккей на траве за «Семяновичанку».

В 1960 году вошёл в состав сборной Польши по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 12-е место. В матчах не участвовал.

В 1972 году вошёл в состав сборной Польши по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене, занявшей 11-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 6 матчей, забил 3 мяча (два в ворота сборной Индии, один — Мексики).

В 1958—1972 годах провёл за сборную Польши 79 матчей, забил 18 мячей. Был капитаном команды.

Заслуженный мастер спорта Польши (1971).

После окончания игровой карьеры работал тренером. В 1973 году тренировал женскую сборную Австрии по хоккею на траве, в 1974—1980 годах — мужскую сборную Польши, в 1981—1983 годах — мужскую сборную Швейцарии.

Жил в Гамбурге.

Семья 
Происходит из хоккейной семьи. Отец Герхард Зиая и его братья Альфред, Эрнест и Артур были основоположниками хоккея на траве в Силезии, выступали за «Семяновичанку».

Мать — Магдалена Жепчик.

Женат на Урсуле Хильдебрандт; сын Александр и дочь Каролина Беата.

Примечания 

Хоккеисты на траве Польши
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Тренеры Польши
Тренеры мужской сборной Польши по хоккею на траве
Тренеры мужской сборной Швейцарии по хоккею на траве
Тренеры женской сборной Австрии по хоккею на траве
Заслуженные мастера спорта Польши